Рожа́нский — польская и русская фамилия, женская форма Рожа́нская.

Известные носители:

 Рожанский, Абрам Исаакович (1913—2000) — советский адвокат, известный защитой диссидентов.
 Рожанский, Болеслав Доминикович (1840—1886) — российский архитектор, академик архитектуры, профессор петербургского Технологического института.
 
 Рожанский, Дмитрий Аполлинариевич (1882—1936) — российский физик, основатель отечественной школы радиофизиков и радиотехников, член-корреспондент АН СССР (1933), брат Н. А. Рожанского.
 Рожанский, Иван Дмитриевич (1913—1994) — советский историк науки, сын Д. А. Рожанского.
 Рожанский, Михаил Яковлевич (род. 1954) — российский историк и философ.
 Рожанский, Николай Аполлинариевич (1884—1957) — российский физиолог, академик АМН (1945), брат Д. А. Рожанского.
 Рожанский, Станислав Мечеславович (1871—1914) — российский военный деятель, полковник, герой Первой мировой войны.
 Рожанский, Шмуэл (1902—1995) — аргентинский литературовед и издатель, писал на идише.
 Рожанский, Эльхонон (Хонон Давидович) (более известен под литературным псевдонимом Воглер; 1906—1969) — еврейский поэт, литературовед (идиш). 

 Двойные фамилии
 Секар-Рожанский, Антон Владиславович (1863—1953) — русский оперный певец (тенор).
 Рожанская
 Рожанская, Ольга Владимировна (1951—2009) — русский поэт